

Musica 
Strumento a percussione

Medicina 
Percussione